Bosák ist der Familienname folgender Personen:

 Michal Bosák (1869–1937), US-amerikanischer Bankier slowakischer (russinischer) Abstammung und Mäzen
 Nándor Bosák (* 1939), römisch-katholischer Geistlicher, emeritierter Bischof von Debrecen-Nyíregyháza

Siehe auch
 Bosack
 Boesak
 Bosak